Tsna () es el nombre de varios cursos de agua de la Rusia europea y de Bielorrusia:

 Tsna, río del voblast de Brest, afluente del Pripiat.

 Río Tsna (Mokcha), río del oblast de Tambov y del oblast de Riazan, afluente del río Mokcha;
 Río Tsna (lago Mstino), río del oblast de Tver;
 Río Tsna (Oka), río del oblast de Moscu, afluente del Oka.